A Torcida Jovem do Grêmio (TJG) é a mais antiga torcida organizada do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense em atividade. Foi fundada em 23 de outubro de 1977. 

Teve seu auge na década de 1990, quando era considerada a principal torcida organizada do Grêmio. Devido ao surgimento de outras torcidas e punições tanto do clube quanto dos órgãos públicos competentes, perdeu muitos integrantes na década seguinte. Porém, nunca perdeu força e permaneceu unida, no qual passou por fases difíceis com poucos integrantes mas nunca abandonou o time. 

No começo dos anos 2000, foi fundado o 22° Arrastão Caxias do Sul, fundação feita na época por Caze  Bruno Buffon e Chopão, após foi presidida por Lucas Alves (Lobo), na sequencia pelo presidente Michel Pillonetto e hoje é liderado por Eduardo tendo como diretores os componentes Nicolas, Pablo, Edson e Michel, e até os dias de hoje é uma das Sub-Sedes mais tradicionais e forte da Jovem do Grêmio 

A torcida Jovem do Grêmio está sempre presente com suas faixas em todos os jogos do tricolor independente do local.    

O seu símbolo é o personagem Taz do Looney Tunes.

Olímpico Monumental 

Antigamente, após ser posicionada em diferentes setores da arquibancada inferior do Velho Casarão, a Torcida Jovem se estabeleceu em frente ao Portão 16. 

A torcida viveu momentos marcantes Estádio Olímpico Monumental, possuindo em determinados momentos mais de 5 mil componentes cadastrados, formando o bloco branco na arquibancada, sendo conhecida como a "Jovem e seu elenco fabuloso!".

Arena do Grêmio 
A partir de 2013 com a migração para a Arena do Grêmio, a torcida se estabeleceu no Setor Arquibancada Norte, juntamente com as torcidas Geral do Grêmio, Garra Tricolor e Rasta do Grêmio formando até então as únicas três torcidas reconhecidas atualmente pelo clube.

Em 2014, a torcida baniu de seu repertório cânticos considerados racistas.

A torcida atualmente segue em atividade, representando sua camisa e as três cores do imortal por todos os lados.

Bandeiras 

As bandeiras da Torcida Jovem são o diferencial da torcida, as clássicas bandeiras em mastro de bambu são na maioria brancas com a logo da torcida no centro. Também possuem bandeiras oficiais utilizadas em diferentes épocas do Grêmio.

Subdivisões 
A Jovem possui subdivisões dentro da torcida, conhecidos como arrastões, que são formados pelos bairros de Porto Alegre, municípios do Rio Grande do Sul e diversas cidades do Brasil inteiro.

Uniões 
A Torcida Jovem do Grêmio faz parte da União Dedo Pro Alto (DPA) e possui união com as seguintes torcidas organizadas:
  
 Força Jovem do Pelotas; 
  
Mancha Azul do Avaí;
  
Império Alviverde do Coritiba;
  
Mancha Verde do Palmeiras;
  
Força Jovem do Vasco;
 Ira Jovem do Vasco;
Mancha Negra do Vasco;
 Torcida Jovem do Botafogo;
 Botachopp do Botafogo;
Fogoró do Botafogo; 
  
 Galoucura do Atlético-MG;
  
 Força Jovem do Goiás;
  
 Ira Jovem do Gama;
  
 Terror Bicolor do Paysandu;
 Força Jovem do Paysandu;
  
Bamor do Bahia;
Terror Tricolor do Bahia;
  
 Cearamor do Ceará;
MOFI do Ceará;
  
 Torcida Garra Alvinegra do ABC de Natal;
  
 Tubarões da Fiel do Sampaio Corrêa;
  
 Torcida Fanáutico do Náutico.
  
 Trovão Azul do Confiança;
  
 Mancha Azul do CSA;
  
 Torcida Jovem do Botafogo;
   
 Esporão do Galo do River;

Torcidas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense